Cordoncillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Abatia parviflora.
El nombre común de la planta Cunila lythrifolia
El nombre común de la planta Paronychia argentea
El nombre común de la planta Piper amalago
El nombre común de la planta '''''Verbascum pulverulentum.